Ю́рий Победоно́сцев:
 Победоносцев, Юрий Александрович (1907—1973) — советский учёный, конструктор.
 Победоносцев, Юрий Кенсоринович (1907—1987) — советский инженер-металлург, Герой Социалистического Труда.
Победоносцев, Юрий Сергеевич (1910—1990) — советский кинорежиссёр.